La Mazovie est une région historique de la Pologne.
 La Mazovie est une région administrative (voïvodie) de la Pologne.

Homonymie de toponyme